Taeniodonta ("зуби зі стрічкою") — вимерла рання група цимолестидових ссавців, відома від маастрихту до еоцену. Теніодонти швидко еволюціонували у вузькоспеціалізованих тварин, що риють, і дуже відрізнялися за розміром, від розміру пацюка до виду, розміром із ведмедя. Пізніші види розвинули видатні передні зуби та величезні кігті для риття. У деяких родів, як-от Stylinodon, зуби постійно зростали.

До цієї групи належать дві родини: Stylinodontidae і Conoryctidae. Вони були ендеміками Північної Америки. Дефіцит скам'янілостей теніодонтів можна пояснити тим, що ці тварини, ймовірно, жили в сухому чи посушливому кліматі, несприятливому для скам'яніння. Теніодонти однозначно є евтеріями та частиною Cimolesta.

Систематика і філогенія 
Систематика за Thomas E. Williamson and Stephen L. Brusatte (2013):

 Ряд Cimolesta
 підряд Taeniodonta
Alveugena
Schowalteria
 Onychodectes
 родина Conoryctidae
 Conoryctella
 Huerfanodon
 Conoryctes
 родина Stylinodontidae
  Chungchienia
 Wortmania
 Psittacotherium
 Ectoganus
 Stylinodon

Примітки

Посилання 

 
 
 

Роди ссавців
Фауна крейдяного періоду
Фауна еоцену